Carlbom är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med varianterna
 Carlbom 411
 Karlbom 320
 Carlbohm 0
Tillsammans blir detta 731 personer.

Personer med efternamnet Carlbom eller med varianter av detta namn

 Aje Carlbom (född 1961), socialantropolog
 Johan Arvid Carlbohm  (1747–1822), boktryckare
 Johan Levin Carlbom (1854–1916), gymnastiklärare och historiker
 Lars Karlbom (1928–2014), trestegshoppare
 Lars Gustaf Carlbom (1805–1848), musiker
 Mats Carlbom (1949–2018), journalist och författare
 Per Emil Carlbom (1877–1924), fackföreningsman, dömd för bedrägeri
 Stina Carlbom (1920–2013), konstnär
 Terry Carlbom (född 1936), statsvetare
 Torvald Karlbom (1901–1980), facklig utbildningsman

Källor

Svenska efternamn